Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру WTA 4-ї категорії Tashkent Open 1999, який відбувся уперше.

Євгенія Куликовська і Патріція Вартуш виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Бес і Хісела Рієра з рахунком 7–6(7–3), 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Катерина Панюшкіна /  Анастасія Родіонова

 Кваліфікаційна сітка

{{8TeamBracket
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч
|team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Іноуе Харука Elena Voropaeva| RD1-score1=8| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Gulvona Khodjaeva Наталія Нікітіна
| RD1-score2=0
| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Maria Djordjio Alexandra Zadoryn
| RD1-score3=2
| RD1-seed4= 
| RD1-team4={{nowrap| Арчана Венкатараман Арті Венкатараман}}
| RD1-score4=8
| RD1-seed5= 
| RD1-team5=
| RD2-score3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Надія Островська Тетяна Панова
| RD2-score4=8
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Іноуе Харука Elena Voropaeva
| RD3-score1=6
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=

Посилання 
 Tashkent Open 1999 Draw

Tashkent Open
Тур WTA 1999
1999 в узбецькому спорті